Карпели — название населённых пунктов:

Россия 
 Карпели — село в Мордовском районе Тамбовской области.
 Карпели — село в Сосновском районе Тамбовской области.